Jméno a příjmení Josef Prokeš nosí více různých osobností:

 Josef Prokeš (kněz) (* 1980) – český kněz
 Josef Prokeš (spisovatel) (* 1947) – český spisovatel a pedagog
 Josef Prokeš (lyžař) (1933–2016) - český lyžař

Osobnosti s podobným jménem:

 Jozef Prokeš (* 1950) – slovenský politik a poslanec
 Josef Proksch (1794–1864) – český klavírní pedagog a skladatel